Anthimos (griechisch Άνθιμος, lateinisch Anthimus, französisch Anthime) ist der Name von

 Anthimus, griechischer Arzt (um 500)
 Anthimos I., Patriarch von Konstantinopel (535–536)
 Anthimos II., Patriarch von Konstantinopel (1623)
 Anthim der Iberer (1650–1715), Metropolit von Ungarisch-Walachei (1708–1715)
 Anthimos (Jerusalem), orthodoxer Patriarch von Jerusalem (1788–1808)
 Anthimos III., Patriarch von Konstantinopel (1822–1824)
 Anthimos Kapsis (* 1950), Fußballspieler
 Anthimos Koukouridis (* 1962), Metropolit von Alexandroupoli (seit 2004)

Auch
 Anthim I. (1816–1888), erster Exarch der Bulgarisch-Orthodoxen Kirche (1871–1888)